Buchanan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Buchanan County (Iowa)
 Buchanan County (Missouri)
 Buchanan County (Virginia)